Ве́ра Кузнецо́ва: Кузнецова, Вера Андреевна (1907—1994) — советская актриса.
 Кузнецова, Вера Ефимовна (Югова, Забелина; род. 1937) — советская легкоатлетка.
 Кузнецова, Вера Нестеровна (1908—?) — советская писательница.